Gumma steht für:

 Königreich Gumma, ein historisches Reich in Äthiopien
 Präfektur Gunma, eine japanische Präfektur in modifizierter Hepburn-Umschrift
 eine Geschwulstart (Pl. Gummata oder auch Gummen), die bei Syphilis im Tertiärstadium auftritt, siehe Syphilis#Tertiärstadium

Siehe auch:
 Guma